Suno kan syfta på:

 Suno, Piemonte, en kommun i Italien 
 Suno (seriefigur) – en seriefigur